XVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vĩnh Long (Vietnam)